Fifa Confederations Cup 2009 spelades 14-28 juni 2009 i Sydafrika och var den åttonde upplagan av fotbollsturneringen Fifa Confederations Cup. Brasilien vann turneringen före USA och Spanien. Turneringen anordnas numera vart fjärde år och ses som ett för-VM då arrangörsland alltid är det land som arrangerar följande års VM, denna gång Sydafrika som anordnar världsmästerskapet i fotboll 2010.

Kvalificerade lag 

Åtta lag från sex fotbollsfederationer deltog i mästerskapet. CAF och Uefa var representerat av två lag vardera.

Spelorter och arenor
 Free State Stadium, belägen i Bloemfontein
 Ellis Park Stadium, belägen i Johannesburg
 Loftus Versfeld Stadium, belägen i Pretoria
 Royal Bafokeng Stadium, belägen i Rustenburg

Domarstab 
Vilka domare som skulle döma turneringen meddelades den 5 maj 2009. Två domarelag (ledda av Carlos Batres och Carlos Amarilla respektive) blev skadade. Benito Archundia och Pablo Pozo ersatte dem.

Spelartrupper 

Lagen fick ta med en trupp bestående av maximalt 23 spelare, och skulle anmälas till Fifa innan turneringens start.

Gruppspel 
Matcherna i gruppspelet spelades under perioden 14–21 juni.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar 
44 mål av 27 spelare gjordes under turneringen, varav ett självmål.

Assister
3 assister
 Elano
 Maicon
 Mohamed Aboutrika
 Joan Capdevila

2 assister
 Kaká
 Cesc Fàbregas
 Tsepo Masilela
 Jonathan Spector

1 assist

Tolv spelare

Disciplin 
50 gula kort och 4 röda kort delades ut under turneringen.

Röda kort 
Fyra röda kort delades ut under turneringen.

Sluttabell

Mål
Totalt antal mål: 44
Målsnitt per match: 2,75
Antal hat tricks: 1 - Fernando Torres mot Nya Zeeland
Flest mål av ett lag: 14 - Brasilien
Flest mål av en spelare: 5 - Luís Fabiano
Flest assister av en spelare: 3 - Elano, Maicon, Mohamed Aboutrika, Joan Capdevila
Flest poäng av en spelare: 5 mål och 0 assister - Luís Fabiano
Minst mål av ett lag: 0 - Irak, Nya Zeeland
Flest insläppta mål av ett lag: 10 - USA
Minst insläppta mål av ett lag: 1 - Irak
Bäst målskillnad av ett lag: +9 - Brasilien
Sämst målskillnad av ett lag: -7 - Nya Zeeland
Flest mål i samma match: 7 - Brasilien-Egypten 4-3
Flest mål av ett lag i samma match: 5 - Spanien mot Nya Zeeland
Flest hållna nollar av ett lag: 3 - Brasilien, Spanien
Minst hållna nollar av ett lag: 0 - Italien
Snabbaste målet: 5:e minuten - Kaká för Brasilien mot Egypten
Äldsta målgörare: 31 år, 1 månad, 20 dagar - Lúcio för Brasilien mot USA
Yngsta målgörare: 19 år, 7 månader, 18 dagar - Jozy Altidore för USA mot Spanien

Referenser
 
FIFA Confederations Cup 2009 på fifa.com

Noter

Externa länkar